Howgill steht für

Francis Howgill, englischer Prediger und Theologe
Howgill Fells, eine Gebirgsregion in Nordengland